

Sigle 
 Hungaria Esperanto-Asocio  – associazione esperantista ungherese

Codici 
 HEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Herat (Afghanistan)
 hea – codice ISO 639-3 della lingua qiandong miao settentrionale